Хаак () — фамилия. Известные носители:

 Хаак, Дитер (род. 1934) — немецкий политик, министр строительства в правительстве Гельмута Шмидта.
 Хаак, Фридрих Вильгельм (1935—1991) — немецкий сектовед.

Топоним 
 Хаак — арбан, Чеди-Хольский кожуун, Тыва, Россия.